Wind uit het oosten
 De Oostenwind, een gesloten molen in Asten
 Oostenwind (lied), een lied van Nick & Simon uit 2020